Termin SHIP1 ima više značenja.

 Fosfatidilinozitol-3,4,5-trisfosfatna 5-fosfataza, enzim
 INPP5D, enzim